Cláudio ("Claudinho") Branco foi um locutor brasileiro, falecido no ano de 2001, num acidente de carro. Esteve presente em muitas das mais famosas campanhas publicitárias brasileiras.

Ligações externas 
 

Mortos em 2001
Locutores do Brasil
Mortes em acidentes de trânsito no Brasil